

Cinema 
 Celebrity – film del 1928 diretto da Tay Garnett
 Celebrity – film del 1998 diretto da Woody Allen

Musica 
 Celebrity – album degli 'N Sync del 2001
 Celebrity – singolo di IU del 2021

Televisione 
 Celebrity – miniserie televisiva del 1984 diretta da Paul Wendkos
 Celebrity – programma televisivo di Sky Vivo